guz chromochłonny
 PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych.
 PCC − chlorochromian pirydyny, związek chemiczny.
 PCC (tramwaj) – amerykański typ dwuwózkowego, czteroosiowego, jednokierunkowego wagonu tramwajowego.
 Proof-Carrying Code – jedna z technik matematycznego dowodzenia poprawności programu.
 Portable C Compiler – niewielki kompilator języka C, obsługujący głównie standard C99.
 PCC Rokita – zakłady chemiczne w Brzegu Dolnym.
 PCC Rail – firma zajmująca się wydobyciem piasku i przewozami kolejowymi.
 Poznań City Center – centrum handlowe w Poznaniu.